А́нна Мари́я Джезуа́льда Анто́ния Таи́джи (в девичестве Джанетти; , ) — блаженная Римско-Католической Церкви, мистик.

Биография 
Родилась в Сиене 29 мая 1769 года. Её родители содержали аптеку. Когда Анне Марии было шесть лет, её родители разорились и были вынуждены переехать в поисках работы в Рим. В Риме училась в школе, основанной св. Лючией Филиппини.

В 1789 году она вышла замуж за Доменико Таиджи, которому она родила семерых детей, трое из которых умерли в раннем возрасте. С мужем, который вёл себя недостойно — часто бил её и ревновал, — она прожила сорок восемь лет. В начале своего замужества она испытала мистические видения, после которых она вступила в третий орден тринитариев. Вскоре весть о её мистических видениях разнеслась по всей Италии. К ней стали приходить за духовным советом разные люди, среди которых можно выделить папу Льва XIII.

Умерла 9 июня 1837 года. Её предсмертная агония длилась в течение семи месяцев.

Прославление 

После её смерти почитание Таиджи широко распространилось в Риме. Её нетленные мощи были перенесены в храм святого Иоанна Златоуста в Риме, позднее — в церковь святого Хрисогона, где хранятся до сих пор.

Беатифицирована папой Бенедиктом XV в 1920 году. Провозглашена покровительницей матерей и тех, кто пострадал от ругани в семье.

День памяти — 9 июня.

Примечания

Ссылки 
 Биографический очерк
 Биографический очерк

Святые Италии
Католические блаженные
Беатифицированные Бенедиктом XV
Христианские святые XIX века
Христианские мистики
Тринитарии